El nombre Diego Velázquez puede referirse a:

Personajes 
 Fray Diego Velázquez, un monje del siglo XII, uno de los fundadores de la Orden de Calatrava.
 Diego Velázquez de Cuéllar, un conquistador español, gobernador de Cuba de 1511 a 1524.
 Diego Velázquez el Mozo, un gobernador de Cuba, sobrino del conquistador.
 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, un pintor español, conocido como Velázquez, Diego Velázquez o Diego de Silva Velázquez, autor de Las Meninas.
 Diego Velázquez, un actor argentino oriundo de la ciudad de Mar del Plata.
 Diego Velázquez, un actor salvadoreño-estadounidense conocido por interpretar a Billy Thunderman en la serie de Nickelodeon The Thundermans.
 Diego S. Velázquez, músico argentino, co-fundador de Tanghetto y líder de Dystopian Orchestra.

Buques 
 Diego Velázquez, un cañonero de la Armada Española que posteriormente sirvió en la de Venezuela con el nombre de Miranda.